Promèt je prevoz oseb, tovora in informacij na določeni razdalji oziroma razmestitev potnikov, tovora, sporočil, denarnih nakazil in drugih podatkov med kraji. Promet obsega torej promet blaga in ljudi, promet z informacijami, energenti in podobno. V ekonomiji natančneje pomeni spreminjanje vrednosti blaga in storitev v denar in obratno, kar se meri v denarnih enotah, in količino prevoženega ali pretovorjenega blaga, kar se meri v tonah na časovno obdobje.

Delitev 

Glede na vrsto prometnih poti (prometne infrastrukture) ločimo:
Kopenski promet, ki se deli na:
 Cestni promet
 Železniški promet
 Zračni promet
 Vodni promet
 Žičniški promet
 Poštni / telekomunikacijski promet
 Promet po ceveh, kablih

Glede na vrsto prometnega sredstva, ki ga pri tem uporabljamo ločimo:

 Avtomobilski promet (z osebnimi avtomobili, avtobusi, tovonjaki, motocikli); tudi promet pešcev in kolesarjev.
 Železniški promet (promet z vlaki, tudi podzemna železnica)
 Letalski promet (promet z letali)
 Ladijski promet (promet z ladjami), ki se deli na:
 Rečni promet
 Pomorski promet
 Promet poštnih in telekomunikacijskih storitev (tudi internetnih)
 Promet energentov (nafta, plin, elektrika)

Glede na oddaljenost med lokacijami obravnavamo:
 Notranji (nacionalni) promet - promet se vrši znotraj državnih meja.
Lokalni promet - promet se vrši znotraj meja lokalne skupnosti.
Regionalni promet - promet se vrši med lokalnimi skupnostmi in regijami
Daljinski promet - promet se vrši na daljših razdaljah - lahko tudi med državami
 Mednarodni promet - promet se vrši preko meja države in med državami

Glede na namen potovanja ločimo:
 Javni promet
 Promet za lastne potrebe
 Promet blaga in 
 Promet storitev

Glede na predmet prometa ga delimo na:
 Promet blaga
 Promet potnikov
 Promet storitev
 V internetu: promet podatkov
 V poštnem prometu: promet pošiljk, pisem, denarnih nakazil

Glede na organizacijo se deli na:
 Linijski promet
 Medkrajevni promet
 Tranzitni promet

Promet v pravni stroki
 Trgovina z ljudmi
 Promet z orožjem 
 Promet s prepovedanimi drogami
 Promet prepovedanih divjih živali in rastlin

Viri
 Slovar slovenskega knjižnega jezika
 Statistični letopis, SURS, 2010, 2011

Zunanje povezave
  Slovenske železnice
  Ljubljanski potniški promet
  Aerodrom Ljubljana
   Ministrstvo za infrastrukturo in okolje - Direktorat za promet
  Slovenska kolesarska mreža
  Pošta Slovenije
  Elektro Slovenije
  Slovenska plinska družba
  Plinovodi d.o.o.
  Evropska federacija za transport in okolje

Transport